

Acronymes 
FIZ est un sigle qui peut désigner :
 FIZ Karlsruhe (où FIZ signifie Fachinformationszentrum), une entreprise allemande à but non lucratif dont la mission est de rendre publique l'information scientifique et technique du monde entier et de fournir des services connexes afin de soutenir le transfert national et international des connaissances et la promotion de l'innovation.

FIZ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport australien.

Patronymes 

 Martín Fiz (1963-), un ancien athlète espagnol spécialiste du fond.

Toponymes 
 La chaîne des Fiz est une chaîne de montagnes des Alpes françaises en Haute-Savoie.